Hirschioporus är ett släkte av svampar. Hirschioporus ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hirschioporus

en:Hirschioporus